Teodor (metge segle I), metge grec del segle I
 Teodor (metge segle V), metge romà segle V
 Teodor de Samos, arquitecte i escultor de l'antiga Grècia
 Teodor de Samos (pintor), pintor grec
 Teodor (escultor), escultor grec
 Teodor (pintor), pintor grec 
 Papa Teodor I, papa
 Teodor I (Asclepi), setè descendent d'Asclepi
 Teodor II (Asclepi), onzè descendent d'Asclepi
 Teodor Abbas, eclesiàstic i filòsof grec romà d'Orient
 Teodor Abucara, escriptor eclesiàstic romà d'Orient
 Teodor Actuari, metge grec 
 Teodor d'Alània, eclesiàstic grec suposat apòstol dels alans
 Teodor d'Argos, escultor grec
 Teodor Asineu, filòsof neoplatònic grec
 Teodor I d'Alexandria, patriarca ortodox d'Alexandria (607-609)
 Teodor II d'Alexandria, patriarca ortodox d'Alexandria des del 2004
 Teodor d'Alexandria (segle V), diaca de l'església d'Alexandria
 Teodor d'Alexandria (segle VI), monjo romà d'Orient del segle VI 
 Teodor d'Amàsia, bisbe i escriptor romà d'Orient
 Teodor Anagnostes, historiador eclesiàstic romà d'Orient
 Teodor d'Ancira, escriptor eclesiàstic romà d'Orient
 Teodor I Àngel-Comnè Ducas, dèspota de l'Epir 1215-1224, emperador de Tessalònica del 1224 al 1230 i el 1237,senyor de Vodena
 Teodor d'Antida o Andida, arquebisbe de Sandida 
 Teodor d'Antioquia, nom alternatiu del patriarca Doroteu d'Antioquia (378-381)
 Teodor I d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (751-797)
 Teodor II d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (966-977)
 Teodor III d'Antioquia, patriarca d'Antioquia al començament del segle XI
 Teodor d'Antioquia (metge), metge cristià jacobita d'Antioquia del 
 Teodor Ateu, filòsof grec
 Teodor Ascides, monjo romà d'Orient 
 Teodor Balsamó o Teodor IV, patriarca d'Antioquia (1185-1199)
 Teodor de Bizanci, retòric i advocat grec
 Teodor Cetonita, himnògraf romà d'Orient 
 Teodor de Colofó, poeta grec
 Teodor de Cinòpolis, retòric grec 
 Teodor Cutula, escriptor romà d'Orient
 Teodor de Cària, eclesiàstic romà d'Orient
 Teodor de Celles, fundador de l'orde dels Canonges Regulars de l'Orde de la Santa Creu
 Teodor I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 677 al 679
 Teodor II de Constantinoble, Teodor Irineu o Teodor Copas, patriarca de Constantinoble del 1213 al 1215
 Teodor I Casiteres, patriarca de Constantinoble del 815 al 821 
 Teodor Cinulc, filòsof grec
 Teodor de Cirene, filòsof pitagòric grec
 Teodor Cirenaic o Teodor Ateu, filòsof grec de l'escola cirenaica
 Teodor Decapolita, jurista romà d'Orient
 Teodor Diaca o Teodor Retòric, diaca monoteleta romà d'Orient 
 Teodor d'Edessa, monjo romà d'Orient 
 Teodor Estudita, abat del monestir de Studium
 Teodor Faranites, bisbe romà d'Orient
 Teodor de Gàdara, retòric grec
 Teodor Gramàtic, escriptor grec 
 Teodor d'Hermòpolis, advocat i jurista romà d'Orient
 Teodor Hirtacè, retòric romà d'Orient
 Teodor d'Heraclea, religiós grec cap dels arrians 
 Teodor Il·lustre, poeta romà d'Orient
 Teodor d'Iconi, bisbe grec d'Iconi
 Teodor Jacobita, patriarca dels jacobites
 Teodor Mal·li, cònsol romà el 399
 Teodor de Melitene, eclesiàstic romà d'Orient
 Teodor Metoquita, eclesiàstic romà d'Orient
 Teodor de Mopsuèstia, eclesiàstic romà d'Orient, bisbe de Mopsuèstia
 Teodor Mosquió, metge grec
 Teodor de Nishapur, metge cristià del Khorasan
 Teodor Pedagog de Constantí Porfirogènit, tutor de l'emperador Constantí VII Porfirogènit 
 Teodor Poeta Epigràmatic, poeta epigramàtic grec
 Teodor Prodom (canonista), escriptor romà d'Orient de lleis canòniques
 Teodor Prodom (monjo), monjo i escriptor romà d'Orient
 Teodor Raituense, monjo romà d'Orient del monestir de Rhaithu 
 Teodor de Samotràcia, escriptor grec
 Cir Teodor, poeta epigramàtic romà d'Orient
 '''Teodor I de Montferrat, marquès de Montferrat (1306-1338)